Pierre Seron (1772-1840) est un homme politique belge.
 Pierre Seron (1942-2017) est un auteur de bande dessinée belge.